Робърт Джонсън може да се отнася за:
 Робърт Джонсън () – американски блус музикант, китарист и певец
 Робърт Джонсън (икономист) () – американски икономист, изпълнителен директор на Института за ново икономическо мислене